Black Shark peut faire référence à :

 Kamov Ka-50 Black Shark, un hélicoptère de combat et d'attaque ;
 Black Shark (entreprise), une entreprise de smartphones ; 
 , un film sorti en 1993 ; 
 Black Shark, une torpille lourde ;
 Black Shark, un navire construit en 2010.